Суперкубок Молдови з футболу 2011  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 2011 року між чемпіоном Молдови клубом Дачія та володарем кубка Молдови клубом Іскра-Сталь.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2011
Молдова